

Localidades

Winsted (Connecticut)
Winsted (Minnesota)

Desambiguações de topônimos